Carlos Peña (ur. 1978) – dominikański baseballista
 Carlos Peña (ur. 1983) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji obrońcy lub pomocnika
 Carlos Peña (ur. 1990) – meksykański piłkarz występujący na pozycji pomocnika